Джордж Хэ́слем (; 23 марта 1898 — 13 августа 1980) — английский футболист, защитник.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Дарвен». В мае 1921 года Джордж вместе с другим игроком «Дарвена» Джоном Хауартом перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 750 фунтов. Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 25 февраля 1922 года в матче Первого дивизиона против «Бирмингем Сити» на стадионе «Олд Траффорд». Выступал за клуб на протяжении шести сезонов, но в основной состав попадал редко, сыграв всего 27 матчей. Был капитаном резервной команды «Манчестер Юнайтед». В апреле 1927 года в честь Лала Хилдича, Джека Силкока и Джорджа Хэслема был проведён благотворительный матч.

В ноябре 1927 года был продан в «Портсмут» за 2500 фунтов. Провёл в клубе один сезон, сыграв в общей сложности 20 матчей и забив 4 мяча (все — в рамках Первого дивизиона).

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Дарвен»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»